ІС «Гальмія» () — шведський футбольний клуб із міста Гальмстад.

Історія  
Заснований 16 червня 1907 року. 

Провів у Аллсвенскан 11 сезонів (1932-34, 1943-50, 1963, 1979): зіграв 244 матчі, в яких здобув 61 перемогу, 48 нічиїх і 135 поразок, різниця м'ячів 351-539. 

У сезоні 2013 року виступає у 3-й лізі (Дивізіон 1) Швеції.

Досягнення
Аллсвенскан:
 7-е місце (3): 1943/44, 1946/47, 1947/48.

Сезони в чемпіонаті Швеції

Посилання 
 Офіційна сторінка

Примітки 

Футбольні клуби Швеції
Футбольні клуби, засновані 1907